Vandenbogaerde ist der Name von

 Fernand Vandenbogaerde (* 1946), französischer Komponist
 Jens Vandenbogaerde (* 1992), belgischer Radrennfahrer
 Mario Vandenbogaerde (* 1973) belgischer Dartspieler